Gerdil peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges du Gerdil (fl.1432 - 1475), architecte suisse.
 Hyacinthe-Sigismond Gerdil (1718-1802), homme d'Église savoyard, cardinal de l'Église catholique.
  (1928-2012), athlète français, spécialiste du sprint.

Toponyme 

 Carrières du Gerdil, site géologique de marbre situé en Haute-Savoie.